Rotherham United FC is een Engelse voetbalclub, opgericht in 1925 en uitkomend in de EFL League One. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het New York Stadium.

Rotherham FC werd in 1870 opgericht en veranderde later zijn naam in Rotherham Town. Thornhill werd in 1897 opgericht, in 1919 werd de club toegelaten tot de Football League en noemde zich dan Rotherham County. In 1925 fuseerde de 2 clubs om zo Rotherham United te vormen. De club speelde sinds het seizoen 2001/02 in de Football League Championship, het hoogste niveau waar de club heeft gespeeld, maar degradeerde in seizoen 2004/05. Na seizoen 2006/07 zakte de club nog verder weg naar de League Two. In het seizoen 2012/13 promoveerden ze naar de Football League One en een jaar later promoveerden ze nog een keer, ditmaal naar de Football League Championship.

In 1961 speelde Rotherham in de eerste League Cup-finale, maar de club verloor in de eindstrijd van Aston Villa FC.

Erelijst 
Football League Third Division
1981Football League Fourth Division
1989, 1998
Football League Trophy
 1996, 2022
League CupFinale''': 1961

Eindklasseringen vanaf 1946/47

Seizoensresultaten

Bekende (oud-)spelers 
  Izzy Brown
  Lee Camp
  Jack O'Connell
  Adam Le Fondre
  Dael Fry
  Paul Green
  Florian Jozefzoon
  Keith Kettleborough
  Tom Lawrence
  Jim McDonagh
  Vadis Odjidja-Ofoe
  Kelle Roos
  David Stockdale
  James Tavernier
  Neil Warnock
  Brian Wilsterman

Externe link 
 Officiële website

Engelse voetbalclub
Sport in Yorkshire and the Humber
Rotherham